A viharmadár két jelentéssel bír:

 viharmadár; a madarak egyik csoportja
 viharmadár; észak-amerikai indiánok totemállata
 Viharmadár; a Marvel Comics képregényeinek egyik szereplője